Älänne kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Älänne (sjö i Norra Savolax), sjö, Norra Savolax,  (10 km²)
2. Älänne (sjö i Kajanaland), Kajanaland,  (4,6 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar